Иван Неплюев:
 
 Неплюев, Иван Николаевич (1750—1823) — сановник, тайный советник и сенатор, член Государственного совета. Внук И. И. Неплюева.